Ekwall ist der Familienname folgender Personen:

 Eilert Ekwall (1877–1964), schwedischer Sprachforscher
 Emma Ekwall (1838–1925), schwedische Malerin
 Gunnar Ekwall (1910–1982), schwedischer Schauspieler
 Knut Ekwall (1843–1912), schwedischer Maler
 William A. Ekwall (1887–1956), US-amerikanischer Politiker